Mistrzostwa Ameryki Północnej do lat 20 w Piłce Nożnej 2011 były 23. edycją turnieju i odbyły się w Gwatemali między 28 marca a 10 kwietnia. Mecze w ramach turnieju odbywały się w mieście Gwatemala. 

W rozgrywkach mogli wziąć udział piłkarze urodzeni po 1 stycznia 1991. Cztery najlepsze drużyny turnieju wywalczyły awans do Mistrzostw Świata U–20, które odbyły się w Kolumbii w 2011 roku. Ponadto cztery zespoły awansowały na Igrzyska Panamerykańskie w 2011 roku.

Uczestnicy 
 Zakwalifikowani automatycznie
  Gwatemala – gospodarz
  Kanada
  Meksyk
  Stany Zjednoczone
 Zakwalifikowani przez Mistrzostwa CFU U–20
  Gwadelupa
  Jamajka
  Kuba
  Surinam
  Trynidad i Tobago
 Zakwalifikowani przez Mistrzostwa UNCAF U–20
  Honduras
  Kostaryka
  Panama

Stadiony

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

Meksyk: López – Álvarez, Reyes, Araujo, Villalobos – De Buen, Orrantía, Enríquez, Dávila (68' → Piñón) – Pulido (57' → Rivera), Guarch (65' → Izazola). Trener: Chávez.Kostaryka: Vargas – Mora, Soto, Smith, Contreras – Tejeda, Golobio, Chávez (45' → Calvo), Escoe – Vega (56' → Ruiz), Campbell (65' → Vega). Trener: González.

Strzelcy 

 6 goli
  Joel Campbell

 4 gole
  Ulises Dávila
  Cecilio Waterman

 3 gole
  Gerson Lima
  Mynor Escoe
  Taufic Guarch
  Alán Pulido
  Kelyn Rowe

 2 gole
  Alexander López
  Bryan Vega
  Conor Doyle

 1 gol
  Christophe Houelche
  Henry López
  Elías Vásquez
  Ever Alvarado
  Anthony Lozano
  Néstor Martínez
  Neco Brett
  Derrick Bassi
  Lucas Cavallini
  Joshua Díaz
  Juan Golobio
  Joseph Mora
  Deyver Vega
  Yaudel Lahera
  Kristian Álvarez
  Diego de Buen
  David Izazola
  Jorge Mora
  Carlos Orrantía
  Edson Rivera
  José Álvarez
  Javier Caicedo
  Joseph Gyau
  Bobby Wood

 Gole samobójcze
  Renay Malblanche – dla  Meksyku
  Jhamie Hyde – dla  Gwatemali
  Oscar Linton – dla  Meksyku

Zakwalifikowani 
 Mistrzostwa Świata U–20 2011
  Meksyk
  Kostaryka
  Gwatemala
  Panama
 Igrzyska Panamerykańskie 2011
  Gwatemala – zastąpiona przez  Trynidad i Tobago
  Kuba
  Meksyk – gospodarz
  Panama

Bibliografia 
  

Mistrzostwa CONCACAF U-20 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej